Persakis (grec: Περσάκης) est un patronyme et surnom grec porté notamment par :

 Ioannis Petrakis
 Petros Petrakis

Homonymie de patronyme